Il doppio  del Carisap Tennis Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Stefano Ianni e Cristian Villagrán erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato.

Thomas Fabbiano e Gabriel Trujillo Soler ha battuto in finale Francesco Aldi e Daniele Giorgini, 7–6(4), 7–6(5).

Teste di serie 

 Dmitrij Sitak /  Goran Tošić (quarti di finale)
 Flavio Cipolla /  Alessio di Mauro (semifinali)

 Albert Ramos Viñolas /  Martín Vassallo Argüello (primo turno) 
 Thomas Fabbiano /  Gabriel Trujillo Soler (campioni)

Tabellone

Note 

Carisap Tennis Cup 2010